Fifth Estate – periodico politico statunitense
 The Fifth Estate – gruppo musicale statunitense
 The Fifth Estate – programma televisivo canadese
 Il quinto potere (The Fifth Estate) – film del 2013 diretto da Bill Condon